Le tournoi de tennis de Schenectady est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1990, classée en catégorie Tier V, se dispute du 20 au .

Anke Huber remporte le simple dames. En finale, elle bat Marianne Werdel, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alysia May et Nana Miyagi.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Schenectady
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1990
Schenectady
Tennis aux États-Unis en 1990
Tennis en août 1990